La stagione USBL 1998 fu la tredicesima  della United States Basketball League. Parteciparono 12 squadre divise in tre gironi.

Rispetto alla stagione precedente si aggiunsero tre nuove franchigie, i Columbus Cagerz, i New Jersey Shorecats e i Washington Congressionals. I Philadelphia Power si trasferirono a Camden, rinominandosi Camden Power. I Florida Sharks, i Portland Wave e i Westchester Kings si sciolsero.

Squadre partecipanti

Classifiche

Mid-Atlantic Division

Northern Division

Southern Division

Play-off

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Tabellone

Vincitore

Statistiche

Premi USBL
 USBL Player of the Year: Curt Smith, Washington Congressionals
 USBL Coach of the Year: Ray Hodge, Connecticut Skyhawks
 USBL Rookie of the Year: Kerry Thompson, Tampa Bay Windjammers
 USBL Postseason MVP: Adrian Griffin, Atlantic City Seagulls
 All-USBL First Team
Curt Smith, Washington Congressionals
Mike Lloyd, Atlantic City Seagulls
John Strickland, Long Island Surf
Adrian Griffin, Atlantic City Seagulls
Tyrone Hopkins, Raleigh Cougars
All-USBL Second Team
Seth Marshall, Connecticut Skyhawks
Silas Mills, Long Island Surf
Tunji Awojobi, New Jersey Shorecats
Ochiel Swaby, Tampa Bay Windjammers
Andre Perry, Atlanta Trojans
USBL All-Defensive Team
Mike Lloyd, Atlantic City Seagulls
Curt Smith, Washington Congressionals
Shane Drisdon, Connecticut Skyhawks
Art Long, Jacksonville Barracudas
Andre Perry, Atlanta Trojans
USBL All-Rookie Team
Kerry Thompson, Tampa Bay Windjammers
Derrick Dial, Camden Power
Damian Owens, Connecticut Skyhawks
Jermaine Walker, Jacksonville Barracudas
Tyrone Weeks, Camden Power

Collegamenti esterni 

Stagioni USBL
Pallacanestro nel 1998